Алекса́ндр Степа́нович Ренко́в () — советский кинооператор, специалист в области комбинированных съёмок фильмов, заслуженный работник культуры РСФСР (1974).

Биография 
Родился а в Рыльске (Курская губерния), имел в семье старшего брата. В сентябре 1938 года был призван в РККА рядовым. К началу Великой Отечественной войны был на Северо-Западном фронте в составе 34-й армии, в августе 1941-го участвовал в Контрударе под Старой Руссой, а 13 сентября 1941-го в ходе операции за Демянск части 34-й армии вместе с частями 11-ой  и 27-ой армией попали в окружение — всего тогда в плен попало 35 тыс. человек. Был освобождён 5 мая 1945 года.

По окончании Великой Отечественной войны по примеру старшего брата Николая Ренкова, кинооператора «Мосфильма», пришёл на студию поначалу в качестве ассистента оператора — (Повесть о «Неистовом» (1947) и другие). Его формирование как оператора пришлось на момент перехода кино на цветную киноплёнку, неизбежно приведшего к изменениям и в технологии комбинированных съёмок. А. Ренков оказался в числе первых операторов, освоивших новый метод блуждающей маски и успешно применявших его при киносъёмке.

А. Ренков как бы взял эстафету старшего брата в работе над фильмами-сказками А. Птушко. Каждый фильм — россыпь оригинальных творческих решений, соединивших сразу несколько способов создания комбинированного изображения.

Последней картиной, где братья Ренковы работали вместе, стала «Хованщина». На натурной площадке Воробъёвых гор близ «Мосфильма» при помощи перспективных совмещений крупномасштабных макетов с декоративными достройками их старанием воссоздавались виды Москвы XVII века. В дальнейшем они трудились отдельно друг от друга. Это не помешало путанице в перечне созданных ими картин — даже в профильных энциклопедических изданиях, таких как Кино. Энциклопедический словарь 1987 года фильмы с участием Ренкова-младшего приписываются Ренкову-старшему: «Сказка о царе Салтане» (1966), «Директор» (1969), «Командир счастливой «Щуки»» (1972), а имя А. С. Ренкова встречается лишь в связи с «Весёлыми звёздами» (1954) в статье об операторе Б. К. Горбачёве.…интересную работу провели в фильме «Илья Муромец» операторы А. Ренков, Б. Травкин и художник Е. Свидетелев. Особенно важным для фильма оказались кадры огромных масс воинов (татарских и русских), буквально закрывающих землю до горизонта. А. Ренков и Б. Травкин применили остроумную систему отражения в зеркалах поверхностного серебрения и многократным экспонированием добились ощущения огромных человеческих масс, хотя перед их камерой было менее 150 человек. 
На протяжении многих лет Александр Ренков работал в тандеме с художником Зоей Моряковой, сделав не один десяток общих фильмов.

Одним из последних, связанных с экспедицией в Ялту, для Ренкова и Моряковой стал научно-популярный фильм «Сказочный мир Александра Птушко» (1988) по сценарию А. Захарова с собранными воедино картинами режиссёра-сказочника, на пяти из которых они работали — своеобразный итог совместной творческой деятельности.

Член Союза кинематографистов СССР (Москва).

Похоронен на Хованском кладбище.

 Семья 
 жена — Мария Сергеевна Ренкова, монтажёр.
 сын — Андрей Ренков (род. 1951), кинооператор.

 Изобретения 
В 1971 году, работая над решением задач по картине „Командир счастливой «Щуки»“, вместе с художником З. А. Моряковой придумали и первыми осуществили на практике оригинальный способ комбинированной «подводной» съёмки:…памятуя проблемы, с которыми пришлось столкнуться старшему брату при работе над фильмом «Подводная лодка Т-9», и понимая, что прямая съёмка общего плана лодки под водой невозможна, он не стал снимать макет подводной лодки в бассейне через смотровые иллюминаторы или камерой для подводной съёмки. А. Ренков вместе с художником З. Моряковой принимает парадоксальное решение: снимать лодку не под водой, а над водой и не в бассейне, а в павильоне. Для этого на полу павильона был установлен поддон с водой. На стену крепился большой белый фон, который отражается в воде. Макет подводной лодки, повёрнутый на 180 градусов, укреплялся на специальных растяжках, которые в свою очередь закреплялись на движущейся по потолку павильона монорельсовой тележке. Камера, также повёрнутая на 180 градусов, устанавливалась на малый операторский кран, что позволяло ей сопровождать движение макета. К потолку павильона на тонких верёвочках подвешивались макеты мин. В результате на экране создалась полная иллюзия съёмки движения подводной лодки сквозь минное поле, с проекцией её корпуса на водную поверхность.Вскоре после выхода этого фильма в прокат в одном из павильонов ВДНХ была развёрнута масштабная экспозиция с наглядной демонстрацией метода съёмки перевёрнутого макета подводной лодки Щ-721 в окружении подводных мин. 

В 1985 году было получено авторское свидетельство Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытийПатент «Способ комбинированной подводной съёмки» — издание: 1985 / Национальная электронная библиотекаСпособ комбинированной подводной съёмки / Национальная электронная библиотека.

 Избранная фильмография 

  — Большой концерт
  — Застава в горах (cовм. с И. Фелицыным)
  — Весёлые звёзды (cовм. с Б. Горбачёвым)
  — Борис Годунов
  — Золотые яблоки
  — Первый эшелон
  — Счастливая юность / Весенние голоса
  — Сын
  — Безумный день
  — Дело № 306
  — Илья Муромец (совм. с Б. Травкиным)
  — На подмостках сцены (cовм. с И. Фелицыным)
  — Хождение за три моря
  — Сампо
  — Хованщина (совм. с Н. Ренковым)
  — Люди на мосту
  — Алые паруса
  — В начале века
  — Мой младший брат
  — Яблоко раздора
  — СССР глазами итальянцев
  — Казнены на рассвете…
  — Метель
  — Сказка о потерянном времени
  — Время, вперёд!
  — Сказка о царе Салтане
  — Крепкий орешек
  — Таинственная стена
  — Далеко на западе
  — Золотой телёнок
  — Крах
  — Директор
  — Кремлёвские куранты
  — Посланники вечности
  — 12 стульев
  — Пой песню, поэт…
  — Командир счастливой «Щуки»
  — Сибирячка
  — Друзья мои
  — Райские яблочки
  — Если это не любовь, то что же?
  — Ливень
  — Любовь земная
  — Семья Ивановых
  — Три солнца
  — Судьба
  — Емельян Пугачёв
  — Возвращение чувств
  — Осенний марафон
  — Шествие золотых зверей
  — Белый снег России
  — Желаю успеха
  — Зелёная куколка
  — Идеальный муж
  — Красные колокола
  — Спортлото-82
  — Букет фиалок
  — Любовью за любовь
  — Одиноким предоставляется общежитие
  — Кто сильнее его
  — Багратион
  — Начни сначала
  — Репортаж с линии огня
  — Сад желаний
  — Старая азбука
  — Долой коммерцию на любовном фронте, или Услуги по взаимности
  — Уроки в конце весныИз послевоенного периода (1940—1950-е годы) дан не полный перечень картин, где трудился А. С. Ренков: из-за потребности печатать много сотен кинопрокатных копий для экономии плёнки немало кинематографических специальностей поначалу в титры не входило. К тому же в те годы…комбинаторы не считались членами съёмочной группы и были выделены в отдельную категорию, с отдельной сметой и календарным планом. Награды 
 1974 — почётное звание «Заслуженный работник культуры РСФСР» — за заслуги в области искусства (Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 марта 1974)''.
 1979 — нагрудный знак отличия медаль ВДНХ СССР

Примечания

Литература 
 : ил., 24 л. Ил.

Ссылки 
 Энциклопедический проект «Личности»
 

Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Персоналии:Мосфильм
Мастера спецэффектов
Члены Союза кинематографистов СССР
Похороненные на Хованском кладбище